

Константиново — село, община Камено, Бургаська область
 Константиново — село, община Варна, Варненська область
 Константиново — село, община Симеоновград, Хасковська область

Населені пункти та їхні частини
 Константиново — село в гміні Ваґанець Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Константиново — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Константиново — село в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства
 Константиново — село в гміні Ходзеж Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Константиново — осада в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Константиново — лісова осада в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства

Константиново — присілок, Грязовецький район, Вологодська область

Примітки